Eliza Vozemberg épouse Vrionidis (), née le  à Athènes, est une femme politique grecque de la Nouvelle Démocratie.

Le , elle est élue député européen.

Biographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des députés européens de Grèce de la  - Liste des députés européens de la 
 Liste des députés européens de Grèce de la  - Liste des députés européens de la

Liens externes 
  
  
 

Femme politique grecque
Personnalité de Nouvelle Démocratie (Grèce)
Député européen membre de Nouvelle Démocratie (Grèce)
Député européen du groupe du Parti populaire européen 2019-2024
Député européen élu en Grèce 2019-2024
Député européen du groupe du Parti populaire européen 2014-2019
Député européen élu en Grèce 2014-2019
Naissance en septembre 1956
Naissance à Athènes